

Sigle 
 Nautical mile – miglio nautico
 Numero metrico – unità di misura del filato indica la lunghezza corrispondente ad un grammo di filato (metri/grammi)

Codici 
 NM – codice vettore IATA di Air Madrid e Mount Cook Airline
 NM – codice ISO 3166-2:CF di Nana-Mambéré (Repubblica Centrafricana)
 NM – codice ISO 3166-2:US del Nuovo Messico (Stati Uniti)

Altro 
 nm – acronimo dell'espressione inglese not much ("non molto") o never mind ("non importa") in uso nelle chat
 nm – simbolo del nanometro
 N m o N·m – simbolo del newton per metro
 NM – Nuovo Messico 
 NM – targa automobilistica di Neumarkt (Germania)
 NM – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)
 NM – targa automobilistica di Nové Mesto nad Váhom (Slovacchia)
 NM – targa automobilistica di Novo mesto (Slovenia)